

Persone 
Greg Searle – canottiere britannico
James Searle Dawley – cineasta statunitense
John Searle – filosofo statunitense
Jonny Searle – canottiere britannico

Altro 
G. D. Searle & Company – società farmaceutica statunitense